Пётр Никола́евич Зепа́лов (, Великий Устюг — , Великий Устюг) — российский криминолог, социолог, криминальный статистик. Близкий друг П. А. Сорокина.

Биография
Пётр Николаевич Зепалов родился в 1892 году в купеческой семье.

В 1902 году поступил в Великоустюжскую мужскую гимназию, после окончания которой в 1910 году поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1911 году был арестован и исключён из университета за участие в студенческих выступлениях, поводом для которых стала смерть Л. Н. Толстого. В следующем году П. Н. Зепалов восстанавливается в университете. В 1915 году был снова арестован и лишён вида на жительство в Петрограде, после чего перевёлся на юридический факультет Московского университета.Окончил в 1917 юридический факультет Московского университета, сдал успешно государственные экзамены в юридической испытательной комиссии, представив зачётное сочинение, и по ходатайству профессора С.В.Познышева, поддержанного 18.05.1917 г. факультетом, был оставлен при университете по кафедре уголовного права.В 1917 году П. Н. Зепалов возвращается в Великий Устюг.

С 1917 по 1918 г.г. П. Н. Зепалов был издателем и редактором социал-демократической газеты «Волна» в Великом Устюге, кандидатом в Учредительное Собрание по списку социал-демократов Вологодской губернии. До Октябрьского переворота 1917 года был комиссаром губернской юстиции в Великом Устюге. В 1918 году был арестован как участник сопротивления большевистской диктатуре и в ночь на 4 ноября (по новому стилю) 1918 года расстрелян.

16 декабря 2003 года П. Н. Зепалов был посмертно реабилитирован Вологодской областной прокуратурой.

Публикации 
 Зепалов П. Н. Преступность пяти северо-восточных уездов Вологодской губернии за последние годы (1912—1915) // «Известия Вологодского общества изучения Северного Края», 1917, № 4, с. 36–47.
 Зепалов П. Н. Очерк истории уголовного законодательства о бродяжничестве и нищенстве во Франции (с предисловием профессора С. В. Познышева). — Великий Устюг: «Типография Седельниковых», 1917.
 Зепалов П. Н. Политическая роль Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов // «Волна», 1917, № 1.
 Зепалов П. Н. Мертворождённый декрет // «Волна», 1918, № 163.

Интересные факты 
 П. А. Сорокин в 1920 году опубликовал книгу  «Система социологии», которую посвятил своим учителям М. М. Ковалевскому и Е. В. Де Роберти, а также своему расстрелянному другу – Петру Николаевичу Зепалову.

Примечания

Ссылки 
 Сорокин П. А. Катастрофа: революция 1917 года. 
 Генеалогический форум ВГД //  Хроника красного террора.] 
 Дойков Юрий.'' [http://dojkov.livejournal.com/47871.html Петр Николаевич Зепалов. 

Выпускники Великоустюгской гимназии
Юристы XX века
Криминологи
Социологи России
Статистики России
Социологи по алфавиту
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи